Каспийск:
 Каспийск — город в Дагестане, Россия.
 Каспийск — пункт базирования ВМФ России.